Niemcy:
 Hainrode – dzielnica Bleicherode
 Hainrode – dzielnica gminy Ludwigsau, w kraju związkowym Hesja, w powiecie Hersfeld-Rotenburg
 Hainrode – dzielnica gminy Südharz w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Mansfeld-Südharz

Zobacz też:
 Hainrode/Hainleite
 Haynrode